Vernay puede referirse a:

 Vernay, comuna del departamento de Ródano.

 Vernay, comuna del cantón de Friburgo.